Скит — чернеча обитель.
 Скит (Скіф) — постать грецької міфології.
 Скит (скіф) — представник скіфської народності
 «Скит» — об'єкт природно-заповідного фонду Тернопільської області.

Див. також 
 Скіт — вид змагань зі стрілецького спорту (стендова стрільба на круглому стенді).
 СКІТ — суперкомп'ютерний обчислювальний комплекс Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.